Таблица сопряжённости, или таблица контингентности, факторная таблица в статистике — средство представления совместного распределения двух переменных, предназначенное для исследования связи между ними. Таблица сопряжённости является наиболее универсальным средством изучения статистических связей, так как в ней могут быть представлены переменные с любым уровнем измерения. Таблицы сопряжённости часто используются для проверки гипотезы о наличии связи между двумя признаками с использованием точного теста Фишера или критерия согласия Пирсона.

Структура таблицы 
Строки таблицы сопряжённости соответствуют значениям одной переменной, столбцы — значениям другой переменной, при этом количественные шкалы предварительно должны быть сгруппированы в интервалы. Например, таблица сопряжённости может быть использована для показа зависимости музыкальных предпочтений от места проживания слушателей.

На пересечении строки и столбца указывается частота совместного появления  соответствующих значений двух признаков  и . Сумма частот по строке . называется маргинальной частотой строки; сумма частот по столбцу  — маргинальной частотой столбца. Сумма маргинальных частот равна объёму выборки ; их распределение представляет собой одномерное распределение переменной, образующей строки или столбцы таблицы. В таблице сопряжённости могут быть представлены как абсолютные, так и относительные частоты (в долях или процентах). Относительные частоты могут рассчитываться по отношению: а) к маргинальной частоте по строке; б) к маргинальной частоте по столбцу; в) к объёму выборки.

См. также 
 Распределение хи-квадрат
 Критерий согласия Пирсона
 Точный тест Фишера
 Проверка статистических гипотез
 Статистический критерий

Литература 
 
 Hays, W. Statistics (5th ed.). Cengage Learning, 1994.

Статистика
Математическая статистика
Теория вероятностей
Статистические критерии